Джон Э. Мэнкен (; 16 июня 1922, Уэст-Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, США — 14 декабря 2000, Кембридж, штат Массачусетс, США) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион НБЛ в сезоне 1945/1946 годов.

Ранние годы 
Джон Мэнкен родился 16 июня 1922 года в городе Уэст-Нью-Йорк (штат Нью-Джерси), учился там же в Мемориальной средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1943 году закончил Джорджтаунский университет, где в течение одного года играл за баскетбольную команду «Джорджтаун Хойяс», в которой провёл успешную карьеру под руководством тренера, члена баскетбольного Зала славы, Элмера Рипли, став в сезоне 1942/1943 годов её лучшим бомбардиром, набирая в среднем за игру по 16 очков. При Мэнкене «Хойяс» ни разу не выигрывали ни регулярный чемпионат, ни турнир конференции Independent, однако один раз выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1943).
На протяжении своей короткой студенческой карьеры Джон Мэнкен был лидером «Хойяс», после завершения которой был введён в спортивный зал славы Джорджтаунского университета (1958 год), но, будучи в 1943 году в числе соискателей награды, он так и не был включён во всеамериканскую сборную NCAA.

В 1943 году «Джорджтаун Хойяс» стали вице-чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 24 марта они вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где сначала в полуфинальном матче, 25 марта, в упорной борьбе обыграли команду Джорджа Майкена «Де Поль Блю Демонс» со счётом 53—49, в котором Мэнкен стал лучшим игроком матча, набрав 17 очков, а затем в финальной игре, 30 марта, проиграли команде Кенни Сэйлорса и Майло Коменича «Вайоминг Ковбойз» со счётом 34—46, в которой Джон стал вторым по результативности игроком своей команды, набрав 6 очков.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции центрового. В 1944 году Джон Мэнкен заключил договор с командой «Дейтон Дайв Бомберс». Позже выступал за команды «Рочестер Роялз» (НБЛ), «Вашингтон Кэпитолс» (БАА), «Балтимор Буллетс» (БАА) и «Индианаполис Джетс» (БАА), «Форт-Уэйн Пистонс» (БАА и НБА), «Три-Ситис Блэкхокс» (НБА), «Бостон Селтикс» (НБА) и «Индианаполис Олимпианс» (НБА). Всего в НБА провёл 4 сезона, в БАА — 3 сезона, а в НБЛ — 1 сезон. В сезоне 1945/1946 годов Мэнкен, будучи одноклубником Рэда Хольцмана, Боба Дэвиса, Джорджа Гламака, Эла Керви и Отто Грэма выиграл чемпионский титул в составе «Рочестер Роялз». Всего за карьеру в НБЛ Джон сыграл 16 игр, в которых набрал 123 очка (в среднем 7,7 за игру). Всего за карьеру в БАА/НБА Мэнкен сыграл 414 игр, в которых набрал 2388 очков (в среднем 5,8 за игру), сделал 533 подбора и 539 передач. Помимо этого Джон Мэнкен в составе «Роялз» один раз участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, но без особого успеха.

Джон Мэнкен очень часто менял клубы, будучи постоянным объектом торговли на трансферном рынке. 5 мая 1948 года Мэнкен был обменян командой «Вашингтон Кэпитолс» в клуб «Балтимор Буллетс» на Клегги Хермсена. 19 ноября 1948 года Джон был обменян в клуб «Индианаполис Джетс» на Фредди Льюиса и Хэла Тидрика. 19 декабря 1948 года Мэнкен вместе с Брюсом Хейлом был обменян в «Форт-Уэйн Пистонс» на Ральфа Хэмилтона, Уолта Кёрка и Блэки Тауэри. 9 ноября 1949 года Джон был обменян в команду «Три-Ситис Блэкхокс» на Джека Керриса. 29 января 1950 года Мэнкен был обменян в клуб «Бостон Селтикс» на Джина Инглунда.

Смерть 
После окончания университета, во время Второй мировой войны, в течение двух лет служил в армии (1943—1944). Джон Мэнкен скончался в четверг, 14 декабря 2000 года, на 79-м году жизни в городе Кембридж (штат Массачусетс).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в БАА/НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Индианаполис Джетс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Три-Ситис Блэкхокс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Индианаполис Олимпианс»